Cerro Gordo Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Cerro Gordo Township du comté de Piatt dans l'Illinois.
  du comté de Lac qui Parle dans le Minnesota.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships